

Россош — гміна в Більському повіті Люблінського воєводства
 Россош — село в гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Россош — село в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Розсош